Карина Михайловна Багдасарова (20 мая 1973, Горький) — российская артистка цирка, укротительница, дрессировщица, заслуженная артистка России (2003). Дочь дрессировщика Михаила Багдасарова и родная сестра Артура Багдасарова.

Биография 
В 1984 году поступила в хореографическое училище на отделение народного танца. После окончания переехала к отцу в Москву. В 1996 году окончила институт культуры и стала режиссёром. Выпустила номера «Игра с лассо и арапниками», «Иллюзионная академия».

Звания и награды 
В 2003 году была удостоена звания Заслуженная артистка России.

6 октября 2010 года была награждена орденом «За Службу России».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карины и Артура Багдасаровых